Parallellisatie heeft verschillende betekenissen. De term wordt gebruikt zowel in de bedrijfskunde als in de informatica.

Bedrijfskunde
Parallellisatie betekent dat een bedrijf zijn assortiment gaat verbreden en is dus het tegenovergestelde van specialisatie. Een bedrijf gaat dus meer soorten goederen verkopen of produceren. Producten uit een andere bedrijfskolom die in hetzelfde stadium verkeren worden nu door hetzelfde bedrijf geproduceerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een colaproducent zijn machines niet optimaal benut en hij vervolgens besluit limonade met dezelfde machines te produceren. Ook supermarkten zijn sterk geparallelliseerd. Parallellisatie kan tot branchevervaging leiden.

Informatica
Informatici bedoelen het herprogrammeren van bepaalde code, zodanig dat meerdere taken tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden in verschillende threads. Door parallellisatie kunnen de taken op verschillende cores van eenzelfde processor of door verschillende processoren tegelijk uitgevoerd worden. Het programma loopt dan in zijn geheel sneller.

Economisch proces
Marketing en verkoop
Informatica